63-й чемпионат Греции прошёл в Афинах с 29 марта по 6 апреля 2014 года.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2014 год в шахматах
Март 2014 года
Апрель 2014 года
Спорт в Греции в 2014 году